Martiherrero kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Martiherrero (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Martiherrero (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar